Grand Prix Portugalska 1985 (oficiálně 5o Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 21. dubna 1985. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix Portugalska